Pipörtssläktet (Centranthus), även pipörter, är ett släkte av kaprifolväxter. Det ingår i familjen kaprifolväxter med 12 arter i Europa och Medelhavsområdet.

Släktet innehåller ett- till fleråriga, upprätta örter eller halvbuskar. Bladen är enkla eller sammansatta. Blommorna kommer i knippen som ofta är sammansatta. och mångblommiga. Fodret har 5-25 tänder och bildar en plym i på frukten. Kronan är oregelbunden, femflikig med blompip och sporre. Har endast en ståndare och pistillen är tredelad.

Kladogram enligt Catalogue of Life

Bildgalleri

Källor 
T. G. Tutin, V. H. Heywood, N. A. Burges, D. H. Valentine  (1976) Flora Europaea, Cambridge

Externa länkar 

Kaprifolväxter
Pi Växtindex